Роно — кенийская фамилия и сокращения. Может означать:

 Роно, Даниэль — кенийский марафонец.
 Роно, Питер — кенийский бегун на средние дистанции.
 Роно, Хенри — кенийский легкоатлет.

Аббревиатура 
 РОНО (РайОНО) — районный отдел народного образования в СССР